Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 775 dans le monde.

 Route régionale 775 en Finlande
 , dans certains départements en France
 Route nationale 775 en France